Die Saison 2009/10 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 3. Oktober 2009 und endete am 5. Mai 2010. Titelverteidiger VfB Friedrichshafen wurde zum elften Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 VfB Friedrichshafen
 Generali Haching
 SCC Berlin
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 Moerser SC
 evivo Düren
 VC Bad Dürrenberg/Spergau
 EnBW TV Rottenburg
 Wuppertal Titans
 Eschenbacher Volleys Bamberg
 TV Bühl
 RWE Volleys Bottrop

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Die Eschenbacher Volleys Bamberg übernahmen den Platz der SG Eltmann, die ihre Mannschaft aufgelöst hatte. Die RWE Volleys Bottrop wurden in der 2. Bundesliga Nord zum dritten Mal Meister und spielten 2009/10 ihre dritte Saison in der 1. Bundesliga, nachdem sie bereits 1998/99 und 2001/02 erstklassig waren. Aus der 2. Bundesliga Süd kam der TV Bühl, der in dieser Saison zum ersten Mal in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten war.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde umfasste 132 Spiele an 22 Spieltagen.

Auf Grund der Insolvenz des Vereins wurde den Eschenbacher Volleys Bamberg am 22. März 2010 durch die Deutsche Volleyball Liga die Lizenz entzogen. Damit stand der Verein als erster Absteiger der Saison 2009/10 fest.

Play-offs 
Die acht besten Teams der Hauptrunde qualifizierten sich für die Teilnahme an den Play-offs um die deutsche Meisterschaft. Im Finale und seit dieser Saison erstmals auch im Halbfinale wurde im Modus Best-of-Five gespielt. Das Viertelfinale wurde im Modus Best-of-Three ausgetragen.

Play-down (Abstiegsrunde) 
In der Saison 2009/10 wurde unter den Mannschaften auf den Plätzen 9–12 der Hauptrunde erstmals eine Abstiegsrunde (Play-down) ausgetragen. Die Punkte aus Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunde mitgenommen. Aufgrund des Zwangsabstiegs der Eschenbacher Volleys Bamberg nahmen in dieser Saison nur die drei Letztplatzierten an der Abstiegsrunde teil. Die RWE Volleys Bottrop auf Platz Neun der Hauptrunde rückten als Play-off-Teilnehmer für Bamberg auf.

Die Play-downs wurden im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Unter den drei Mannschaften wurden je zwei Hin- und Rückrundenspiele ausgetragen, womit es zu insgesamt sechs Begegnungen kam. Der Letztplatzierte der Abstiegsrunde sollte in die 2. Bundesliga absteigen.

Kreuztabelle

Play-Down Tabelle 
Die Punkte aus der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunde übernommen.

Der Zweitliga-Meister TSV Bayer 04 Leverkusen tauschte mit den Wuppertal Titans das Spielrecht. So konnten die Titans als Letzter der Play-Down-Runde die Klasse erhalten, während Bayer 04 in der 2. Bundesliga Nord blieb.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2010 (PDF-Datei; 534 kB)

Einzelnachweise 

2009/10
Volleyballsaison 2009/10